Biton ( ביטון) je příjmení těchto osobností:

 Avraham Biton (1923–2005), izraelský politik
 Charlie Biton (* 1947), izraelský politik
 Erez Biton (* 1941), izraelský básník
 Jif'at Saša-Biton (* 1973), izraelská politička
 Nir Biton (* 1991), izraelský fotbalista

Externí odkazy